Doctor Aphra (Doctor Aphra): A Star Wars univerzumban játszódó, tíz történetből álló képregénysorozat 2016. decembere és 2019. decembere között képregényfüzetekben, 2017. júliusa és 2020. februárja között gyűjteményes képregényekben (TPB), 2018 októberében kemény táblás gyűjteményes képregényben (HC) jelent meg a Marvel Comics kiadásában. Doctor Aphra történetei 1 és 3 évvel az Új remény eseménye után játszódnak.

Kiadványok

Aphra

Doktor Aphra 1. éves különszám

Doktor Aphra és az óriás profit

Újratöltve

A szabadulóművész

Doktor Aphra 2. éves különszám

Legrosszabb az egyenlők között

Unspeakable Rebel Superweapon

Doktor Aphra 3. éves különszám

A Rogue's End

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net